Eidolon (griechisch: kleines Bild, Trugbild, Phantom) steht für:

 die Gattung der Palmenflughunde
 Eidolon (Band), kanadische Power-Metal-Band
 Eidolon (Album), Studioalbum der Band Dark Fortress (2008)

The Eidolon steht für:
 The Eidolon, ein Computerspiel von Lucasfilm Games (1984)

Siehe auch:
 Eidola
 Idol
 Pareidolie